Давид Полле (; род. 12 августа 1988 года в Ла-Басе, Франция) — бельгийский футболист, нападающий клуба «Газелек Аяччо».

Клубная карьера 

Полле — воспитанник французского клуба «Ланс». 24 ноября 2007 года в матче против «Лорьяна» он дебютировал в Лиге 1. Из-за высокой конкуренции Давид не часто выходил на поле, поэтому в 2008 году он на правах аренды перешёл в клуб Лиги 2 «Реймс». После возвращения в «Ланс» были ещё две аренды в «Геньон» и «Париж». В столичной команде Полле забил 22 мяча в 35 матчах и получил несколько шансов проявить себя в основе родного клуба. 14 августа 2010 года в матче против «Арль-Авиньона» он забил свой первый гол за «Ланс». По окончании сезона команда вылетела во второй дивизион и несколько лидеров покинули клуб, тем самым дав шанс закрепиться в составе Давиду. На протяжении двух сезонов Полле был одним из лучших бомбардиров «Ланса» в Лиге 2.

В 2013 году Давид решил вернуться на историческую родину и подписал соглашение с «Шарлеруа». 19 января в матче против «Генка» он дебютировал в Жюпиле лиге. 20 февраля в поединке против «Серкль Брюгге» Полле сделал «дубль» забив свои первые голы за «Шарлеруа».

В начале 2014 года Полле перешёл в «Андерлехт». 8 февраля в матче против «Кортрейка» он дебютировал за новый клуб, заменив во втором тайме Александра Митровича. В этом же поединке Давид забил свой первый гол за клуб. В «Андерлехте» Полле был футболистом ротации в основном выходя на поле в конце матчей. Несмотря на это Давид вместе с клубом выиграл свой первый трофей — золотую медаль чемпионата Бельгии. Летом того же года он перешёл в «Гент», чтобы получать больше игровой практики. 26 июля в матче против «Серкль Брюгге» он дебютировал за новую команду. 20 сентября в поединке против «Остенде» Давид забил свой первый гол за «Гент».

Летом 2015 года Полле перешёл в Шарлеруа. 26 июля в матче против «Мускрон-Перювельз» он дебютировал за новую команду. 3 октября в поединке против «Зюльте-Варегем» Давид забил свой первый гол за «Шарлеруа».

Достижения 

Командные

 «Андерлехт»
  Чемпионат Бельгии по футболу — 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 Career summary by playerhistory.com 
 Belgium stats  at Belgian FA

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Геньон»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Париж»